Серге́й Гле́бович Десни́цкий (род. 4 апреля 1941, Горький) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр; Заслуженный артист РСФСР (1989).

Биография 
В 1962 году окончил Школу-студию МХАТ, курс Г. Герасимова и А. Карева. В 1964 году был принят в труппу Художественного театра.

В качестве режиссёра-ассистента Сергей Десницкий участвовал в постановках Бориса Ливанова, а в дальнейшем — Олега Ефремова. После раскола МХАТа в 1987 году стал актёром МХТ им. Чехова.

В 1990 году вместе с женой, актрисой Еленой Кондратовой (Десницкой) организовал собственную антрепризу, поставил три дуэтных спектакля: «Дама с собачкой» А. Чехова, «В Париже» И. Бунина и «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.

С 1991 года — актёр московского театра «У Никитских ворот». В 1997 году вернулся в МХТ имени Чехова, играет графа Орсини и барона Ван Свитена в спектакле «Амадей».

С января 1999 года возглавляет Мемориальный Чеховский театр в Мелихове.

Семья 
Первая жена — Светлана Степановна Десницкая (1940—2009).

Сын — Андрей (род. 1968);

внуки:
 Анна (род. 1987), иллюстратор
 правнук Борис (род. 2012); 
 правнучка Нина 
 правнучка Алескандра
 Дарья (род. 1991), актриса,
 Сергей (род. 1999).

Вторая жена — актриса Елена Кондратова.

Дочь — Вера (род. 1982), окончила Школу-студию МХАТ, с 2004 года актриса Театра «У Никитских ворот»;

внучка: Александра Сарайкина (род. 2013)

Дочь — Любовь (род. 1986);

внуки:
 Тимофей (род. 2010);
 Варвара (род. 2012).

Творчество

Театральные работы 

 «Мария Стюарт» Ф. Шиллера — Бергойн, врач Марии
 «Шестое июля» — Карелин
 «Варвары» — Монахов
 1973 — «Старый Новый год» М. Рощина — Тесть, Иван Адамыч
 «Три сестры» А. П. Чехова — Тузенбах Николай Львович, барон, поручик
 1981 — «Так победим!» М. Шатрова — советский дипломат
 1981 — «Тартюф» Мольера — Клеант, брат Эльмиры
 1981 — «Возчик Геншель» Г. Гауптмана; постановка: В. П. Салюка — Вермельскирх
 1983 — «Амадей» П. Шеффера; постановка М. Розовского — граф Франц Орсини Розенберг
 «Московский xор» — Станислав Геннадьевич
 «Нули» — Мужчина, Адвокат
 «Учитель словесности» — Директор гимназии
 «Тутиш» — Сайфулло

антреприза
 «Дама с собачкой» А. Чехова
 «В Париже» И. Бунина
 «Мастер и Маргарита» М. Булгакова

Работы на телевидении 
 1971 — Что делать? (телеспектакль) — Кирсанов
 1972 — Былое и думы (телеспектакль)
 1987 — Мораль Леонардо (телеспектакль) — Гейзенберг
 1995 — Сон доктора Чехова (телеспектакль)
 1996 — Мастер и Маргарита (телеспектакль)
 1999 — Два Набоковых (телеспектакль)

Фильмография 

  — Потерянные в раю
  — Маска и душа — Савва Иванович Мамонтов
  — Блюстители порока — инспектор
  — Ветер над городом — актер Зингаро
  — Раскол — Витте
 1992 — Слеза Князя тьмы (Эстония, Польша, Россия) — директор отеля
  — Любимчик — Григорьев
 1991 — И возвращается ветер… — Черкасов 1990 — Война на западном направлении — Гарри Гопкинс  — Большая игра / Press center / Голямата игра (СССР, Болгария) — директор ЦРУ 1988 — Государственная граница. На дальнем пограничье — Блейк 1987 — Акция — Вирт 1987 — Заклятие долины змей / Klątwa Doliny Węży (Польша, СССР) — Андрей Бутурлин  — Я сделал все, что мог — Богородицкий, полковник  — Площадь Восстания
  — Наследство — знакомый Варвары
  — Завещание профессора Доуэля — полицейский врач Вернер (нет в титрах)
  — Лунная радуга — начальник группы «Мангуста»
 1981 — Звездопад — военврач
  — Долгий путь в лабиринте — Кузьмич
 1981 — 20 декабря — консул Локкарт
  — Этот фантастический мир. Выпуск 4 «Аэлита» — инженер Владислав Сергеевич Лось
 1980 — Большая — малая война — Слащёв
 1980 — Атланты и кариатиды — артист МХАТа
  — Тяжёлая вода — Борис Антонович Галаев, старпом, капитан второго ранга
  — Поэма о крыльях — Сухой
  — Дознание пилота Пиркса / Test pilota Pirxa (СССР, Польша) — Пиркс (озвучил Феликс Яворский)
 1978 — Лекарство против страха — Владимир Лыжин
 1978 — Кентавры — член правительства
 1976 — Сибирь — Прохоров
  — Ральф, здравствуй! (киноальманах) — отец Мити
  — Выбор цели — Анатолий Изотов, сотрудник Курчатова
  — Старая крепость — Валерьян Дмитриевич Лазарев
  — День за днём — Фомич, зять дяди Юры
  — Умеете ли вы жить? — Дмитрий Сергеевич Танцюра, главный инженер завода
  — Сердце России — Виктор Павлович Ногин, председатель московского комитета (МК) большевиков
  — Шестое июля — член ЦК партии левых эсеров
  — Эксперимент доктора Абста — Кирилл Карцов, советский моряк
  — Именем революции — Ярцев

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Персоналии:У Никитских ворот